Internationale luchthaven van San Francisco, een luchthaven van de Amerikaans stad San Francisco. 
San Francisco International (televisiefilm), een Amerikaanse televisiefilm uit 1970